Dopo aver conseguito la laurea in fisica presso la Yale University, Nick ha conseguito un master in astrofisica presso il Caltech ed è entrato a far parte del Johnson Space Center come fisico. Nick attualmente vive in Giappone e ricopre diverse posizioni dirigenziali nei settori aerospaziale, educativo e della telemedicina. È il fondatore e CEO di AN Inc.,

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Studenti dell'Eton College
Studenti dell'Università Yale
Studenti del California Institute of Technology